Steinfeld peut faire référence à :

Toponyme

Steinfeld, une commune de Bavière
 Steinfeld, une commune de Rhénanie-Palatinat 
 Steinfeld, une commune de Schleswig-Holstein
 Steinfeld (Oldenburg), une commune de Basse-Saxe
 Raben Steinfeld, commune de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Steinfeld, une commune de Carinthie.

Patronyme 
 Franz Steinfeld (1750-1832), sculpteur autrichien
 Franz Steinfeld (1787-1868), peintre, fils du précédent
  (1828-1875), major-général
 Hailee Steinfeld (1996-), de son vrai nom Vera Hailee Steinfeld, actrice et chanteuse américaine

Autre 
 Coupe Steinfeld